Albalat dels Tarongers kan syfta på följande platser:

Spanien 

 Albalat dels Tarongers (kommunhuvudort), Valencia, Província de València, 
 Albalat dels Tarongers (kommun), Valencia, Província de València, 

Robotskapade Spanienförgreningar